implozja (fizyka)
 implozja (językoznawstwo)